Senoma är ett släkte av svampar. Senoma ingår i familjen Nosematidae, ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Senoma